Schloss Favorite steht für:

 Neues Palais (Detmold), wurde als Favorite 1718 in Detmold fertiggestellt
 Schloss Favorite (Ludwigsburg), ein barockes Lust- und Jagdschlösschen in Ludwigsburg in Baden-Württemberg
 Lustschloss Favorite (Mainz), ein zwischen ca. 1722 und 1793 existierendes Barockschloss in Mainz
 Schloss Favorite (Rastatt), ein Schloss in Rastatt-Förch 

Siehe auch

 Favorite
 Favorita